— японская певица, актриса.

Биография 
Эрина Мано родилась в городе Дзама, префектура Кавасаки, Япония, 11 апреля 1991 года. Рост девушки — 160 см. Мано увлекается игрой на фортепиано.

В компьютерной игре Dissidia Final Fantasy озвучивала одного из персонажей, богиню Материю. Сыграла роль Надешико Мисаки в супергеройском телесериале Kamen Rider.

До 23 февраля 2013 года была участницей идол-проекта Hello! Project, где сначала была в Hello Pro Egg, потом в группе Ongaku Gatas, а в 2008 году дебютировала сольно.

16 июля 2018 года вышла замуж за футболиста Гаку Сибасаки.

Дискография

Синглы

Альбомы

Премии

Japan Gold Disc Awards 

|-
|align="center"| 2010
| Эрина Мано
| Best 5 New Artists
|

Примечания

Ссылки 
 Erina Mano на YouTube
 Видеоклипы Эрины Мано (плей-лист)
  

Идолы (японские артисты)
Солисты Hello! Project
Певцы и певицы в жанре J-pop
Дети-певцы Японии
Актрисы озвучивания Японии
Меццо-сопрано